Кербер или Цербер может означать:
 Кербер (Цербер) — в греческой мифологии трёхголовый пёс, охраняющий выход из царства мёртвых.
 Кербер (спутник) — спутник Плутона.
 (1865) Цербер — околоземный астероид.
 Кербер-Т — газоанализатор, спектрометр ионной подвижности на основе ионно-дрейфового датчика.

Фамилия 
 Кербер, Анжелика (род. 1988) — немецкая теннисистка.
 Кёрбер, Бернгард Августович (1837—1915) — профессор Юрьевского университета.
 Кербер, Борис Львович (1907—1978) — специалист в области авиационного оборудования.
 Кербер (Корвин-Кербер) Виктор Львович — авиаконструктор.
 Кербер, Леонид Львович (1903—1993) — специалист в области авиационного оборудования.
 Кербер (Корвин-Кербер) Людвиг (Лев) Бернгардович (1863—1919) — российский военный моряк, вице-адмирал.
 Кербер, Михаил Леонидович (род. 1932) — советский (российский) учёный-химик.

См. также 
 Кёрбер
 Кёрби
 Kerberos